Demaine est un patronyme, porté notamment par :
 Erik D. Demaine (1981-), mathématicien, informaticien et artiste canadien ;
 Jean du Demaine (1836-18?), homme politique français.